

Carriera

Club

Leeds United
Dawson ha cominciato la carriera professionistica con la maglia del Leeds United, a cui si è inizialmente legato fino al 2015. Il 30 marzo 2013, l'allenatore Neil Warnock ha manifestato la sua intenzione di far debuttare Dawson in prima squadra nel corso di quella stessa stagione. Il 1º aprile è stato quindi schierato titolare in occasione della sconfitta interna per 1-2 contro il Derby County. Ha poi subito un'operazione chirurgica alla spalla che gli ha fatto terminare anzitempo la stagione. A maggio 2013 ha comunque rinnovato il contratto con il club per le successive tre stagioni.

Nell'annata successiva, si è accomodato in panchina in occasione della 46ª giornata, non venendo però impiegato nel pareggio per 1-1 contro il Derby County. In vista del campionato 2014-2015 ha scelto la maglia numero 24. Ha giocato 3 partite nel corso di questa stagione.

Dawson non è poi stato convocato per la preparazione in vista del campionato 2015-2016. Non gli è stato assegnato neanche il numero di maglia, rimanendo così ai margini della squadra. Il 26 gennaio 2016 ha allora rescisso consensualmente il contratto che lo legava al club, congedandosi con 4 presenze raccolte nell'arco di tre stagioni in prima squadra, tutte in campionato. Il giocatore ha lasciato il Leeds United dopo una militanza di quindici anni, giovanili incluse.

Rotherham United
Il 28 gennaio 2016 ha allora firmato un contratto con il Rotherham United, compagine sempre militante in Championship e a cui si è legato per il successivo anno e mezzo. Il 6 febbraio si è seduto in panchina in occasione della sconfitta per 2-1 sul campo del Bolton. Non ha giocato alcuna partita ufficiale in squadra in questa porzione di stagione.

Viking
Il 17 agosto 2016, ultimo giorno della finestra di trasferimento estiva in Norvegia, Dawson è passato al Viking con la formula del prestito fino al termine della stagione.

Nazionale
A gennaio 2013, Dawson è stato convocato dal  in vista di una partita amichevole da disputarsi contro l'Islanda il 6 febbraio successivo. Il 14 agosto successivo ha sostituito Tom Lawrence in occasione della sconfitta interna per 1-5 del suo Galles contro la Finlandia, sfida valida per le qualificazioni al campionato europeo di categoria 2015.

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 17 agosto 2016.

Note

Collegamenti esterni

Calciatori gallesi